В соревнованиях по баскетболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2020 приняли участие 12 команд по 12 человек.

Возраст и клубы игроков указаны на 26 июля 2021 года, когда начались соревнования.

Группа A

Испания
Состав был объявлен 11 июля 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28,9 лет
 Рост: 184 см

Канада 
Состав был объявлен 30 июня 2021

Средние показатели команды:
 Возраст: 26,6 лет
 Рост: 185 см

Республика Корея 
Состав был объявлен 23 июня 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26,3 лет
 Рост: 180 см

Сербия 
Состав был объявлен 17 июля 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 29,6 лет
 Рост: 185 см

Группа B

Нигерия 
Состав был объявлен 19 июля 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27,6 лет
 Рост: 185 см

США 
Состав был объявлен 21 июня 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 30,1 лет
 Рост: 184 см

Франция 
Состав был объявлен 5 июля 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26,8 лет
 Рост: 185 см

Япония 
Состав был объявлен 1 июля 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25,8 лет
 Рост: 176 см

Группа C

Австралия 
Состав был объявлен 26 мая 2021. Лиз Кэмбидж отказалась от участия в турнире и была заменена на Сару Блицавс.

Средние показатели команды:
 Возраст: 29,3 лет
 Рост: 185 см

Бельгия 
Состав был объявлен 26 мая 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28,3 лет
 Рост: 182 см

Китай 
Состав был объявлен 3 июля 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25,0 лет
 Рост: 186 см

Пуэрто-Рико 
Состав был объявлен 8 июля 2021.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27,2 лет
 Рост: 175 см

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский турнир на сайте FIBA 

Участники летних Олимпийских игр 2020 года